Ťin-čou může být:

 Ťin-čou – městská prefektura v provincii Liao-ning;

 Ťin-čou (Che-pej) – městský okres v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Ťin-čou – v 6. až 16. století kraj čou v provincii Šen-si, na místě dnešní prefektury An-kchang;
 Ťin-čou – v 6. až 9. století kraj čou v provincii Šan-si, na místě dnešní prefektury Lin-fen;
 Ťin-čou – v 7. až 9. století kraj čou v provincii Chu-nan, se sídlem v místech dnešního okresu Ma-jang.